LB kan avse:

 LB – nationalitetsmärke för motorfordon från Liberia
 .lb –nationell toppdomän för Libanon
 LB – landskod enligt ISO 3166 för Libanon
 LB – ISO 639 språkkod för Luxemburgiska
 lb – en engelsk viktenhet, se Pund (viktenhet)
LB - förkortning för Lion Bar